Luogang är ett stadsdistrikt i provinshuvudstaden Guangzhou i Guangdong-provinsen i sydligaste Kina.

WP:Projekt Kina